Tolk bezeichnet

 Tolk, Gemeinde im Kreis Schleswig-Flensburg in Schleswig-Holstein

 Tolk (Übersetzer), Übersetzer im Herzogtum Preußen im 16. und 17. Jahrhundert

Familienname
 Wolfgang Tolk (* 1951), deutscher Designer und Autor

Siehe auch
 Tölke